Mumbulumafälle steht für:

 Mumbulumafälle (Luafumu), Wasserfälle in Sambia
 Mumbulumafälle (Kalungwishi), Wasserfälle in Sambia
 Mumbulumafälle (Luangwa, Kalungwishi), Wasserfälle in Sambia